Tippeligaen 2014 var den 70:e säsongen av den högsta serien i fotboll i Norge. Regerande ligamästare inför säsongen var Strømsgodset IF.

Lag & Arenor

Tabeller

Poängtabell

2014 i Norge
Fotbollssäsongen 2014
2014